Die Zweite Division 2009/10 war die 93. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 19. August 2009 und endete am 2. Mai 2010.

Modus 
19 Vereine spielten an insgesamt 38 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Der Tabellenerste stieg direkt auf. Der zweite Aufsteiger wurde zwischen den Zweiten, Dritten, Vierten, sowie dem Vorletzten der 1. Division ermittelt.

Die Teams auf den letzten zwei Rängen stiegen direkt in die dritte Division ab, der Drittletzte musste in die Relegation.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz

Play-off-Runde 
Die Spiele fanden vom 9. bis 27. Mai 2010 statt.

Relegation 
KSK Ronse schied in der 1. Runde aus und wurde vom Sieger der Relegationsrunde Rupel Boom FC ersetzt.

Weblinks 
 Saison auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2009 10
Fußballsaison 2009/10